__БЕЗКН__

Stenoplesictoidea (Стеноплесиктоидеа — „збијене блиске куне”) је неважећи кладус и изумрла натпородица мачколиких звијери који се више не користи у научној класификацији. Ова натпородица је била дио кладуса Aeluroidea, обухватала је изумрле породице Percrocutidae и Stenoplesictidae, и у периоду од касног еоцена до касног плиоцена је настањивала подручје Европе, Африке и Азије. Стручни назив за чланове ове натпородице сисара је стеноплесиктоиди.

Етимологија назива 
Назив ове натпородице води поријекло од:
 рода Stenoplesictis,
 и таксономског наставка -oidea.

Систематика

Историја класификације 
Статус ове натпородице је неважећи, јер се истраживањима утврдило да породице Stenoplesictidae полифилетска породица, а да је породица Percrocutidae у сродству са породицом хијене.

Класификација 
 Подред: †Stenoplesictoidea
 Породица: †Percrocutidae
 Породица: †Stenoplesictidae

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе натпородице Stenoplesictoidea.

Види још 
 Aeluroidea
 Feloidea

Референце 

-
Неважећи таксони за сисаре